Voleybol 1. Ligi – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 1. Ligi – torneo di pallavolo maschile